Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова (ГАО «ТАПОиЧ») — предприятие, производившее авиационную технику (Ил-14, Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ил-76 и Ил-114) в Ташкенте (Узбекистан).

Было основано 20 ноября 1941 года, и как авиастроительное предприятие прекратило существование в 2014 году (в 2012 году ГАО «ТАПОиЧ» переименовано в АО «Ташкентский механический завод»).

История

Предыстория 
Ташкентский авиазавод берёт начало от основанного в 1932 году ремонтного завода № 84 ГВФ в городе Химки Московской области, эвакуированного в 1941 году в Ташкент.

15 февраля 1928 году был утверждён первый пятилетний план. В этом плане было высказано желание главного управления в ускорении развития отечественной авиации, и переход на 100 % внутреннее авиапроизводство. К концу первой пятилетки было построено несколько советских моделей. В течение второй пятилетки новому заводу было поставлена задача техобслуживания и переоборудования самолёта АНТ-9. В 1935 году, завод получил заказ на переоборудование пассажирского самолёта АНТ-9 в агитационный самолёт журнала «Крокодил».

Рост авиации, востребованный планом I пятилетки, требовал устойчивого и простого в конструкции самолёта. В то время американский «Достон» имел большой спрос на мировом рынке.

В 1936 году началась подготовка к выпуску лицензионного самолёта ДС-3. Сам самолёт приобрёл новое обозначение ДС-3 2М-62ИР. В 1939 году испытания были проведены успешно и самолёт получил новое обозначение ПС-84 (Пассажирский самолет завода № 84). B 1936 на базе бригады № 2 ЦКБ авиазавода № 39 было создано ОКБ-84 во главе с Н. Н. Поликарповым, в котором проводились работы по истребителям И-15, И-16, И-17, пикирующим бомбардировщикам ВИТ-1, ВИТ-2. ОКБ Поликарпова работало на заводе до февраля 1938 года.

В 1937 году на заводе были построены катера на воздушной подушке В. И. Левкова.

В 1939 году под руководством конструктора В. Ф. Болховитинова был построен бомбардировщик ББС-1. В 1940 году, за год до переправки предприятия в Ташкент, оборудование было модернизировано для увеличения производства.

После эвакуации в Ташкент 

После начала Великой Отечественной войны с приближением фронта к Москве на заводе производился ремонт повреждённых на фронте самолётов Ил-2.

Перебазирование из города Химки Московской области в Ташкент было организовано в декабре 1941 года. Груз и люди были распределены в 17 эшелонах. В январе 1942 года завод был перебазирован и возобновил работу на новом месте. С 1942 года организовано производство нового самолёта Ли-2, созданного на основе американского самолёта DC 3. Производство с 1941 по 1953 год (первые шесть машин построены до эвакуации в 1941 году).

 С 1954 года по 1958 включительно завод выпускал транспортные самолёты Ил-14.
 С 1958 года начался выпуск самолётов Ан-8, который продолжался по 1961 г.
 В 1960 году изготовлен первый экземпляр винтокрыла Ка-22.
 С 1961 года начат выпуск транспортных самолётов Ан-12. Производство по 1972 год.
 В 1962 году сформирован информационно-вычислительный центр (ИВЦ).
 С 1966 года начата постройка тяжёлых транспортных самолётов «Антей». Всего до 1975 года было построено 66 самолётов Ан-22.
 В 1972 году на базе завода образовано ПО (Производственное объединение) в который вошли Ташкентский, Андижанский и Ферганский механические заводы. Внедрена на Ташкентском производительном предприятии автоматизированная система управления (АСУП).
 С 1973 года завод выпускал средний транспортно-десантный самолет Ил-76, а также его версию воздушного топливозаправщика Ил-78 и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 . Oфициально заказ на производство самолёта был выдан в плане X пятилетки, 1976—1980. Всего на предприятии было выпущено 950 машин.
 23 марта 1982 года, во время внепланового посещения ТАПОиЧа делегацией во главе с Леонидом Брежневым и Шарафом Рашидовым, произошло обрушение технологической стремянки. В результате Л. И. Брежнев получил травмы и сломал ключицу.

После развала СССР 

Плановая система советского периода гарантировала каждому производственному объединению спрос на изготовленную продукцию. Так, ТАПОиЧ в производстве самолётов занималось изготовлением фюзеляжей и нуждалось в двигателях, которые поставлялись с других предприятий СССР.

После распада СССР правительство Узбекистана поставило задачу по увеличению внутренней продукции и замене отечественным производством импортной продукции. Последовала протекционистская политика, остановка обмена валюты и применены финансовые и юридические методы по снижению товарооборота между Узбекистаном и другими странами. Само предприятие осталось под контролем государства; незначительная часть акций (10 %) была распродана рабочему коллективу.

В таких условиях последовали: ухудшение условий труда, уменьшение количества производимых самолётов, старение производственного оборудования, утечка квалифицированных специалистов. Производство авиатехники падало, темп производства снизился с 46 самолётов в 1992 году до 6 в 1995, в дальнейшем эта тенденция продолжалась вплоть до полного развала производства.

 В 1990 году была организована кооперация с украинским «ОКБ Антонов» на поставку крыла для самолёта Ан-70.
 В 1992 году был поднят в воздух первый экземпляр Ил-114.
 В 1995 году начато производство модернизированного самолёта Ил-76МФ с новыми двигателями ПС-90А.
 В 1997 году преобразовано в акционерное общество (ГАО «ТАПОиЧ»).
 С 2000 года завод перешёл с непосредственно авиационного производства на мелкое производство бытовых предметов для населения.
 В 2002 году осуществлена фактическая остановка производства. 
 В 2005 году подписан контракт на поставку ВВС КНР  4 экземпляров заправочных самолётов Ил-78 (модификация Ил-76), но в итоге контракт стоимостью 1,5 млрд долл. был сорван.
 В 2007 году объявлено о планируемом в 2008 году вхождении ТАПОиЧ в состав российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), при сохранении за объединением контроля со стороны Республики Узбекистан.
 В 2010 году Хозяйственный суд Ташкента инициировал процедуру банкротства в отношении ГАО «ТАПОиЧ». 1 ноября на предприятии было введено внешнее управление сроком на один год.
 С 1 января 2011 года ГАО «ТАПОиЧ» возглавил Рустам Абдуразаков, получивший должность внешнего управляющего.
 1 июня 2011 года вице-премьер России Сергей Иванов объявил, что ТАПОиЧ не войдёт в состав ОАК.

В 2012 году на территории ГАО ТАПОиЧ начался демонтаж ранее построенных инфраструктурных объектов. С фасадного забора объединения исчезли буквы «ТАПОиЧ», демонтирован и макет самолета Ил-76 у проходной завода. По состоянию на середину года производство самолётов прекращено, завод переориентирован на другую деятельность.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан от 04.04.2012 г., ГАО «ТАПОиЧ» переименовано в АО «Ташкентский механический завод». Постройка самолетов продолжалась на заводе по 2014 год, после чего профильное производство было остановлено, около 35 недостроенных самолётов и сборочных комплектов частично были вывезены в РФ, остальное было разрезано и продано на металл.

Многоцелевое предприятие 
В связи с плановой экономической системой УзССР, помимо производства самолётов, на завод были возложены задачи, не связанные с основным производством. Заводом были построены такие объекты Соцкультбыта, как больницы, детские сады, открыты курортные зоны.

В 1983 году было начато строительство 2-й ветки Ташкентского метро. Станция «Чкаловская» была построена на средства завода.

В 1942 году персонал завода участвовал в строительстве Северного Ташкентского канала.

Во время Великой Отечественной войны завод оказал помощь в выделении персонала на постройку Саларской ГЭС.

В 1966 году в Ташкенте произошло землетрясение, после которого часть заводских средств и персонала были направлены на устранение последствий катастрофы.

Курортные зоны
 В 1947 году был открыт дом отдыха «Чигатай».
 В 1960 году начал функционирование пансионат «Золотые пески», расположенный на берегу озера Иссык-Куль близ села Бозтери, с пропускной способностью 1200 ч/г.. В 2016 году пансионат полностью перешёл в собственность Кыргызстана вместе с другими бывшими узбекистанскими пансионатами на Иссык-Куле.
 «Кристалл»
 «Сокол»
 «Кумышкан»

 Детские лагеря

 В 1945 г. был построен коллективом завода первый пионерский лагерь, «Акташ».
 «Гулистан»
 «Лайнер»

Медицинские центры

 Медсанчасть при ГАО ТАПОИЧ
 Больница при ГАО ТАПОиЧ

Спортивные комплексы
 Стадион «Старт»

Развлекательные комплексы
 Кинотеатр имени Б. П. Лисунова.. После распада СССР объект был продан. Снесён.
 Дворец культуры и техники авиастроителей им. В. Н. Сивца

Награды 

Награды предприятия, полученные в советский период:
 В 1945 году предприятие было награждено орденом Ленина за образцовое выполнение заданий правительства по производству боевых самолётов.
 В 1962 году завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий правительства по выпуску новой техники.
 В 1973 году объединение было награждено за успешное выполнение VIII пятилетнего плана и организацию производства новой техники орденом Октябрьской Революции
 В 1982 году, во время визита Л. И. Брежнева, коллектив завода был награждён вторым орденом Ленина.

Территория предприятия после 2014 года 
АО «Ташкентский механический завод» с 1 мая 2015 года вошёл в состав АО «Узбекистон темир йуллари» (Железные дороги Узбекистана), которое заявляло о . В 2020 году на территории завода открылось сборочное производство бытовой продукции под маркой «Технопарк».

См. также 
 Авиастроение России

Примечания

Литература 
  — юбилейный экземпляр.
  — юбилейный экземпляр

Ссылки 
 Актуальные контактные данные завода ТАПОиЧ
 История завода, (рассказ от первого лица)
 История ТАПОиЧ на mytashkent.uz
 Техника производства (сайт бывших рабочих на заводе) на arbuz.uz
 Фотогалерея Авиагородок

Компании Узбекистана
Авиастроительные компании
Предприятия авиационной промышленности СССР
Предприятия Ташкента